Токи — город в Японии.
 Токи — название ящерицы из семейства гекконов.
 Токи — род из семейства птиц-носорогов.
 Токи — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.
 Токи — посёлок городского типа в Ванинском районе Хабаровского края.
 Токи — село в Аспиндзском муниципалитете Грузии.
 Токи — железнодорожная станция в посёлке Токи.
 Токи — мыс в Ванинском районе Хабаровского края
 Токи — остров в Ванинском районе Хабаровского края
 Токи — озеро в Ванинском районе Хабаровского края
 Ток(-и) — чорсу,  тип крытого рынка в Средней Азии.

Фамилия 
 Токи, Дзэммаро (Аика Токи; 1885—1980) — японский поэт, журналист и педагог.
 Токи, Кахэй (1875—1946) — японский государственный деятель.

См. также 
 Ток
 Токипона — искусственный язык, отличающийся минимализмом.